Карла Гуџино (; Сарасота, 29. август 1971) америчка је глумица.

Филмографија 

|- 
| 1989. || || -{Troop Beverly Hills}- || -{Chica Barnfell}- || 
|- 
| 1990. || || -{Welcome Home, Roxy Carmichael}- || млада Рокси || 
|- 
| 1993. || || -{This Boy's Life}- || Норма || 
|- 
| 1993. || || -{Son in Law}- || Реберка Ворнер || 
|- 
| 1995. || || -{Miami Rhapsody}- || Лесли Маркус || 
|- 
| 1995. || || -{The Buccaneers}- || -{Nan St. George}- || 
|- 
| 1996. || || -{Homeward Bound II: Lost in San Francisco}- || Делајла || 
|- 
| 1996. || Мајкл || -{Michael}- || невеста || 
|- 
| 1998. || || -{Snake Eyes}- || Џулија Костело || 
|- 
| 2001. || Деца шпијуни || -{Spy Kids}- || Ингрид Кортез || 
|- 
| 2001. || || -{She Creature}- || Лили || 
|- 
| 2001. || Један једини|| -{The One}- || Ти-Кеј Лоу / Меси Волш || 
|- 
| 2002. || || -{Spy Kids 2: Island of Lost Dreams}- || Ингрид Кортез || 
|- 
| 2003. || || -{The Singing Detective}- || Бети Дарк / проститутка || 
|- 
| 2003. || Деца шпијуни: Игра је готова || -{Spy Kids 3-D: Game Over}- || Ингрид Кортез || 
|- 
| 2005. || Град гријеха || -{Sin City}- || Лусил || 
|- 
| 2006. || Ноћ у музеју || -{Night at the Museum}- || Ребека || 
|- 
| 2007. || || -{The Lookout}- || Џенет || 
|- 
| 2007. || || -{Rise: Blood Hunter}- || Ив || 
|- 
| 2007. || Амерички гангстер || -{American Gangster}- || Лори Робертс || 
|- 
| 2008. || || -{Righteous Kill}- || дет. Карен Корели || 
|- 
| 2009. || || -{The Unborn}- || Џенет Белдон || 
|- 
| 2009. || || -{Sparks}- || Робин || 
|- 
| 2009. || || -{Watchmen}- || Сали Џупитер / Силк Спектре || 
|- 
| 2009. || || -{Race to Witch Mountain}- || др Алекс Фридман || 
|- 
| 2009. || || -{Women in Trouble}- || Електра Лукс || 
|- 
| 2009. || || -{Under the Hood}- || Сали Џупитер / Силк Спектре || 
|- 
| 2010. || || -{The Mighty Macs}- || Кети Раш || 
|- 
| 2010. || || -{Elektra Luxx}- || Електра Лукс || 
|- 
| 2010. || || -{Every Day}- || Робин || 
|- 
| 2010. || || -{Faster}- || Цицерон || 
|- 
| 2011. || || -{I Melt With You}- || Лаура || 
|- 
| 2011. || || -{Girl Walks into a Bar}- || Франсин Драјвер || 
|- 
| 2011. || || -{Sucker Punch}- || др Вера Горски || 
|- 
| 2011. || || -{Mr. Popper's Penguins}- || Аманда Попер || 
|- 
| 2011. || || -{New Year's Eve}- || др Морисет || 
|- 
| 2012. || || -{Hotel Noir}- || Хана Клик || 
|- 
| 2013. || || -{By Virtue Fall}- || глумица || 
|- 
| 2013. || Човек од челика|| -{Man of Steel}- || Келор (глас) || 
|- 
| 2014. || || -{Match}- || Лиса || 
|- 
| 2015. || Сан Андреас|| -{San Andreas}- || Ема || 
|- 
| 2016. || Бетмен против Супермена: Зора праведника|| -{Batman v Superman: Dawn of Justice}- || Келор (глас) || 
|- 
| 2016. || || -{Wolves}- || Џени Келер || 
|- 
| 2016. || || -{Bling}- || Кетрин || 
|- 
| 2017. || || -{The Space Between Us}- || Кендра || 
|- 
| 2017. || || -{Gerald's Game}- || Џеси Барлингејм || 
|- 
| 2018. || || -{Elizabeth Harvest}- || Клер || 
|-
| 2021. || Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Келор (глас) || 
|- 
| 2021. || Метак и милкшејк ||  -{Gunpowder Milkshake}- || Матилда || 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Америчке глумице
Биографије живих особа